Али Магомед оглы Гусейнов (, ) — азербайджанский политический деятель. Депутат Милли Меджлиса Азербайджана II, III, IV, V, VI созывов (с 2000 года).

Биография 
Родился 8 октября 1968 года. Окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Кандидат юридических наук. 

В 1991—1995 годах являлся секретарём судебного заседания, консультантом, а также помощником председателя  Верховного суда Азербайджана.

Член координационного совета азербайджанцев мира.

Политическая деятельность 
В 1995 году назначен на должность специалиста в Исполнительном аппарате Президента Азербайджана.

Помощник председателя Милли Меджлиса Азербайджана (1996—2000). 

Депутат Милли Меджлиса II, III, IV, V, VI созывов.

10 марта 2020 года на первом пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана VI созыва избран первым заместителем председателя Национального cобрания Азербайджана.

Член межпарламентских рабочих групп Азербайджан — Эстония, Азербайджан — Алжир, Азербайджан — Украина, Азербайджан — Япония. Руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан — Венгрия.

Председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству (c 20 июня 2003 года). 

Член делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы. 

Заместитель председателя комиссии по правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи СНГ.  

Первый заместитель председателя Национального cобрания Азербайджана (с 10 марта 2020 года). 

Член партии Новый Азербайджан.

Награды 
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (15 апреля 2013 года) — за значительный личный вклад в укрепление межгосударственных и межпарламентских связей Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Национального Собрания АР 
 Профиль на сайте Национального Собрания АР 

Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва
Члены партии «Новый Азербайджан»